USS Meredith je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Meredith (DD-165) 
 USS Meredith (DD-434) 
 USS Meredith (DD-726) 
 USS Meredith (DD-890)

Meredith